

Persone
 Andréas Papadópoulos Bretós (o Vretós) – scrittore e bibliografo greco
 Antonios Papadopoulos – calciatore tedesco
 Avraam Papadopoulos – calciatore greco
 Dīmītrīs Papadopoulos – ex cestista e allenatore di pallacanestro greco
 Dīmītrios Papadopoulos – calciatore greco
 Evgenios Papadopoulos – sprinter greco
 George Papadopoulos – consulente americano per la campagna elettorale di Donald Trump
 Geōrgios Papadopoulos – militare e politico greco, a capo della dittatura dei colonnelli nel periodo 1967-73 
 Giannīs Papadopoulos – calciatore greco
 Giuseppe Papadopulo – ex calciatore e ex allenatore di calcio
 Gregor Otto Papadopoulos – cantante baritono tedesco
 Ioannis Papadopoulos – grande maestro internazionale di scacchi
 Kyriakos Papadopoulos – calciatore greco
 Lazaros Papadopoulos – cestista greco
 Linda Papadopoulos – psicologa e commentatrice radio-televisiva canadese che vive e lavora in Inghilterra
 Michal Papadopulos – calciatore ceco
 Panos Papadopoulos – stilista e imprenditore greco naturalizzato svedese
 Panos Papadopulos – attore tedesco d'origini greche (nato a Giresun, attualmente Turchia)
 Renos K. Papadopoulos – psicologo statunitense
 Stauros Papadopoulos – allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota
 Tassos Papadopoulos – politico cipriota

Personaggi
 Lester Papadopoulos – è il nome di Apollo come persona mortale nella serie di libri “Le sfide di Apollo” scritti da Rick Riordan
 Ulysses Papadopoulos – è un personaggio immaginario creato da Bernard Werber

Altro
4938 Papadopoulos – asteroide
 Papadopoulos – azienda alimentare greca particolarmente nota per i suoi biscotti e pasticcini
 Papadopoulos & Sons – film commedia drammatico del 2012 diretto da Marcus Markou